Sylver, een Belgische danceact die bekend werd onder de naam Liquid
 Liquid (dancegroep), een Britse danceact